Лоссе:

 Лоссе — коммуна в Германии.
 Лоссе — река в Германии.

См. также 
 Лосс
 Лосси